The Nightingale est un film américain réalisé par Mélanie Laurent et dont la sortie est prévue en 2023. Il s'agit d'une adaptation du roman Le chant du rossignol de Kristin Hannah publié en 2015. Il met en vedette les sœurs Dakota et Elle Fanning.

Synopsis 
La vie de Vianne et Isabelle, deux sœurs tout juste majeures, est bouleversée avec la guerre et l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Les deux jeunes femmes vont alors intégrer un réseau de la Résistance qui cache des enfants juifs avec l'aide d'aviateurs alliés.

Fiche technique 

 Titre original : The Nightingale
 Réalisation : Mélanie Laurent
 Scénario : Dana Stevens, d'après le roman Le chant du rossignol de Kristin Hannah
 Décors : Suzie Davies
 Photographie : 
 Montage :
 Musique : 
 Production : Elizabeth Cantillon
Productrice déléguée : Caroline Levy
 Sociétés de production : TriStar, 3000 Pictures et Cantillon Company
 Sociétés de distribution : Sony Pictures Releasing France (France)
 Budget : n/a
 Pays d'origine : 
 Langue originale : anglais
 Format : couleur
 Genre : drame, guerre
 Durée : n/a
 Date de sortie  : 2023

Distribution 
 Dakota Fanning : Vianne Mauriac
 Elle Fanning : Isabelle Rossignol

Production 
En mars 2015, TriStar acquiert les droits d'adaptation du roman Le chant du rossignol (The Nightingale) de Kristin Hannah et engage Ann Peacock pour écrire le scénario et Elizabeth Cantillon pour produire le film. Le 11 août 2016, le studio engage Michelle MacLaren comme réalisatrice et scénariste pour réécrire le script avec John Sayles. Michelle MacLaren quitte finalement le projet.

En décembre 2019, Mélanie Laurent signe finalement pour mettre en scène le film, cette fois avec un scénario de Dana Stevens. Elizabeth Cantillon reste attaché à la production. Dakota Fanning et Elle Fanning devaient jouer le rôle des sœurs Mauriac.

La tournage débute le  à Budapest et Los Angeles.

Sortie 
Le 23 juin 2017, TriStar a programmé la sortie du film le 10 août 2018. Le 2 mars 2020, le film a été déplacé au 25 décembre 2020. Le 24 avril 2020, le film a été retiré du calendrier de sortie en raison de la pandémie de COVID-19. Le 30 avril 2020, TriStar a reporté la sortie du film le 22 décembre 2021.

En février 2021, TriStar repousse la sortie américaine au . En octobre 2021, TriStar retire le film de son planning de sortie. Il devrait sortir courant 2023.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Occupation de la France par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale
 Histoire de la France pendant la Seconde Guerre mondiale

Liens externes 

Film américain dont la sortie est prévue en 2023
Film réalisé par Mélanie Laurent
Film dramatique américain
Film de guerre américain
Film sur la résistance allemande au nazisme
Film sur l'Occupation allemande en France
Adaptation d'un roman américain au cinéma
Film se déroulant en France
Film tourné à Budapest
Film tourné à Los Angeles
Film de TriStar Pictures
Film dont la sortie a été reportée en raison de la pandémie de Covid-19